La palabra Alta puede usarse para referirse a:

 La ciudad de Alta en Noruega.
 La ciudad de Alta en California, Estados Unidos.
 La ciudad de Alta en Iowa, Estados Unidos.
 La ciudad de Alta en Utah, Estados Unidos.
 La ciudad de Alta en Wyoming, Estados Unidos.
 Las montañas Cholpon-Alta en Kirguistán.
 El registro musical Alto.
 Constructor de automóviles de carreras Alta Car and Engineering Company.
 Alta médica. recuperación tras la enfermedad, y el conjunto de actividades que conllevan a su salida hospitalaria o ambulatoria.
 Alta en Seguridad social, como el alta en la Seguridad Social de España.
Acrónimos
 ALTA, American Literary Translators Association